Johann Wülfing ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Wülfing (1780–1842), bergischer Kaufmann und Großgrundbesitzer
 Johann Gottfried Wülfing (1682–1731), Bürgermeister von Elberfeld
 Johann Jakob Wülfing (1732–1801), Bürgermeister von Elberfeld

Siehe auch:
 Johannes Wülfing
 Johann Wulfing von Schlackenwerth